Анна де Божё (1461—1522) — регентша Франции в период малолетства своего брата, Карла VIII. Старшая дочь Людовика XI.
 Божё (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Божё (Рона) — коммуна во Франции, в департаменте Рона.